Триандафилия може да се отнася за:

 Лаген, на гръцки Триандафилия, село в Гърция, в дем Лерин (Флорина);
 Махмуджи, на гръцки Триандафилия, село в Гърция, в дем Висалтия.